Департамент Иглесия  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сан-Хуан.

Территория — 19801 км². Население — 9099 человек. Плотность населения — 0,50 чел./км².

Административный центр — Родео.

География 
Департамент расположен на севере провинции Сан-Хуан.

Департамент граничит:
 на северо-востоке — с провинцией Ла-Риоха
 на востоке — с департаментом Хачаль
 на юго-востоке — с департаментом Ульум
 на юге — с департаментом Калингаста
 на западе — с Чили

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сан-Хуан